Што́грин — українське прізвище. Відомі носії:

 Штогрин Антоніна Олексіївна (1967) — українська художниця, член Національної спілки художників України.
 Штогрин Дмитро Михайлович (1923) — український бібліограф, літературознавець, редактор, журналіст, бібліотекар.

Українські прізвища